Jatinagara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jatinagara, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Jatinagara, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar